My Blue Heaven est le titre de :

 , chanson écrite par Walter Donaldson et George A. Whiting ;
 My Blue Heaven, film de Henry Koster sorti en 1950 ;
 My Blue Heaven, film de Herbert Ross sorti en 1990 ;
 My Blue Heaven, film néerlandais de Ronald Beer sorti en 1990.